Старопольские меры длины — система мер длины, которая была распространена в Речи Посполитой с 1764 года в сравнении мерами соседних держав и регионов Польши.

Существовавшие меры длины по странам и регионам

Литература 
 Zygmunt Gloger, 1900—1903,Encyklopedia Staropolska
Международная система единиц

Ссылки 
 Diverses Mesures Lineaires en usage en Europe et France

Речь Посполитая
Традиционные системы измерения
Единицы измерения расстояния